La Temporada 2013-2014 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional y amateur, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante junio de 2013 y mayo de 2014.

Clubes campeones

Torneos locales (Campeonatos regulares)

Primera División

Torneo de Apertura 

Fuente: cdf.cl

* Nota: En caso de una igualdad de puntaje en el primer lugar de la tabla, se hará un partido único de definición en territorio neutral para definir al Campeón del Torneo.

 Como Universidad Católica y O´Higgins terminaron igualados en puntaje en el primer lugar de la tabla, deberán disputar un partido de desempate en el Estadio Nacional Julio Martínez, para definir al campeón del Torneo de Apertura y el cupo de "Chile 2" para la Copa Libertadores 2014. El perdedor de este partido de desempate, disputará la "Liguilla Pre-Libertadores" por el cupo de "Chile 3" para la Copa Libertadores 2014.

Tabla Acumulada 
 En esta tabla, se refiere a la sumatoria de puntos de los 2 torneos, en la cual el primer lugar clasifica a la Copa Sudamericana 2014 como "Chile 3".

 En caso de que el líder de esta tabla, esté participando en la Copa Libertadores 2014, cederá su cupo de esta tabla, al equipo que le sigue en la misma.

 También, se conocerá a los 2 equipos, que terminarán descendiendo a la Primera B de la temporada 2014-15 y serán reemplazados por el campeón y el subcampeón de esa categoría, de la temporada en desarrollo. Además, no habrá Liguilla de Promoción contra equipos de esa categoría, como ocurría previamente.

Fecha de Actualización: 27 de abril de 2014 

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol

Primera B

Tabla general 
Fecha de actualización: 

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol; Rend = Rendimiento;

Supercopa de Chile 

{{Partido
|local = Unión Española 
|resultado = 2:0 (1:0)
|visita =  Universidad de Chile
|fecha = 10 de julio de 2013, 20:00
|estadio = Estadio Regional Calvo y Bascuñán
|asistencia = 9.000
|ciudad = Antofagasta
|refe = Enrique Osses
|goleslocal = Canales Hernández 
|golesvisita = 
|reporte = http://www.anfp.cl/noticia/18256/union-espanola-es-el-monarca-de-la-supercopa-del-futbol-chileno
|estado = no plegable
}}

 Torneos internacionales 
Véase además Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales

 Copa Sudamericana 

Los equipos que participarán en la Copa Sudamericana 2013, a partir de julio de 2013, son:
 Chile 1: Universidad de Chile, como campeón de la Copa Chile 2012/13
 Chile 2: Colo-Colo, como 1º lugar en la Fase regular Torneo Clausura 2012
 Chile 3: Universidad Católica, como 2º lugar en el Torneo Transición 2013
 Chile 4: Cobreloa, como 3º lugar en el Torneo Transición 2013

 Copa Libertadores 

Los equipos que participarán en la Copa Libertadores 2014, a partir de enero de 2014, son:

 Unión Española como campeón del Torneo Transición 2013
 O´higgins como campeón del Apertura 13-14
 Universidad de Chile, como ganador de la liguilla Pre-Libertadores 2013

Selección nacional 

La selección adulta continúa su etapa clasificatoria para la Copa Mundial de Fútbol de 2014, en Brasil. El conjunto es dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, quien asumió el cargo el 3 de diciembre de 2012, en reemplazo de Claudio Borghi.

Esta tabla cubre los partidos clase A de la FIFA que la selección disputa en el curso de esta temporada.

Estadísticas 

 Victorias: 11
 Empates: 3
 Derrotas: 3
 Goles a favor: 39
 Goles en contra: 17
 Diferencia de goles: +22
 Rendimiento: 70,59%
 Total de Partidos: 17

Goleadores

Selección sub-20 

La selección sub-20 participó de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2013, desarrollada en Turquía, durante el 21 de junio y el 13 de julio, tras lograr el cuarto lugar del XXVI Campeonato Sudamericano Sub-20, alcanzando la fase de cuartos de final. El conjunto es dirigido desde 2012 por el chileno Mario Salas.

Selección Sub-17 

La selección sub-17 participó de los Juegos Suramericanos en su calidad de anfitrión, durante el 9 de marzo y el 17 de marzo.

Selección sub-15

Referencias

Enlaces externos 
 Base de datos RSSSF
 Sitio oficial ANFP
 Prensafutbol
 Deportes en Terra

 
Temporadas del fútbol chileno